Джон Скотт () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Скотт, Джон Гэвин (1956—2015) — британский органист и хормейстер.
 Скотт, Джон Уолтер (1845—1919) — первый крупный американский филателистический дилер, первый издатель каталога «Скотт».
 Скотт, Джон (композитор) (род. 1930) — английский композитор музыки для фильмов.
 Скотт, Джон (футболист) — шотландский футболист, хавбек.
 Скотт, Джон (хоккеист) (род. 1982) — канадский хоккеист.